Carpinetani – abitanti di Carpineti
Carpinetani – abitanti di Carpineto Romano
Carpinetani – abitanti di Carpineto Sinello
Carpinetani – abitanti di Carpineto della Nora